Ferula schair är en flockblommig växtart som beskrevs av I.G.Borshch. Ferula schair ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
schair